Paraisópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraisópolis (ort), Minas Gerais, 
 Paraisópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar